

Sigle 
 In economia agraria, Produzione lorda vendibile

Codici 
 PLV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Poltava (Ucraina)